Села:
 Жигайлівка — Сумська область, Конотопський район
 Жигайлівка — Сумська область, Тростянецький район

 Жигайлівка — метеорит